Guvernul Constantin Dăscălescu se poate referi la:
 Guvernul Constantin Dăscălescu (1), consiliul de miniștri care a guvernat România în perioada 21 mai 1982 - 28 martie 1985
 Guvernul Constantin Dăscălescu (2), consiliul de miniștri care a guvernat România în perioada 29 martie 1985 - 22 decembrie 1989